Die Saison 1996/97 der Wysschaja Liga war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 17 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz enthielt mit neun Teilnehmern eine Mannschaft mehr als die Ost-Konferenz mit acht Teilnehmern. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jede Mannschaft innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 32 und in der Ost-Konferenz 28 betrug. Die beiden Erstplatzierten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Qualifikationsrunde um den Aufstieg in die Superliga. Da jedoch keine nicht-russischen Mannschaften an der Superliga teilnehmen durften, erhielt Neftjanik Almetjewsk den Relegationsplatz des kasachischen Klubs Torpedo Ust-Kamenogorsk. 

Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis acht der West-Konferenz und der Ost-Konferenz spielten anschließend in einer zweiten Runde gegeneinander, in der sie jeweils vier Spiele gegen die anderen fünf Teilnehmer ihrer Gruppe bestritten, wobei die Punktstände aus der Hauptrunde übernommen wurden. Anschließend Schließlich nahmen die acht besten verbliebenen russischen Mannschaften der Wysschaja Liga zusammen mit den vier besten Drittligisten an einem Pokalwettbewerb teil.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Erste Runde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Runde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Pokalwettbewerb 
Nach der zweiten Runde des Wysschaja Liga spielten deren Teilnehmer den Wettbewerb um den Pokal 50 Jahre Eishockey in Russland aus. Diesen gewann UralAZ Miass.

Weblinks 
 

1996
Eishockeysaison 1996/97